Give It Up – album di Bonnie Raitt del 1972
 Give It Up – singolo dei ZZ Top del 1991
 Give It Up – singolo di KC and the Sunshine Band del 1982